Maredudd ab Owain ap Hywel, koning van Deheubarth (984-999)
 Maredudd ab Edwin, koning van Deheubarth (1033-1035)
 Maredudd ap Gruffudd (+1069), zoon van Gruffudd ap Llywelyn
 Maredudd ap Gruffudd ap Rhys, prins van Deheubarth (1053-1055)
 Maredudd ab Owain ab Edwin, koning van Deheubarth (1069-1072)
 Maredudd ap Bleddyn, prins van Powys (1111-1132)